Акра (совр. Акко, Израиль) — древний город на Ближнем Востоке, за 4000 лет своей истории неоднократно подвергавшийся осадам, наиболее известные из которых:

  — войсками Иерусалимского королевства под командованием Балдуина I.
 Осада Акры (1189–1191) — крестоносцами в ходе Третьего крестового похода.
 Осада Акры (1291) — войсками Мамлюкского султаната под командованием султана Халила аль-Ашрафа.
 Осада Акры (1799) — французской армией под командованием Наполеона Бонапарта в ходе похода в Египет и Сирию.
 Осада Акры (1821) — в ходе борьбы между пашой Абдуллой, казнившим своего приёмного отца , и братьями казнённого.
 Осада Акры (1832) — египетскими войсками под командованием Ибрагим-паши в ходе конфликта с Османской империей.